PiS, de afkorting van Prawo i Sprawiedliwość of Recht en Rechtvaardigheid, een partij in Polen
Pis (Frankrijk), een Frans dorp en gemeente
Urine

Zie ook 
Manneken Pis van Brussel